

Cinema 
 L'angelo bianco (Night Nurse) – film del 1931 diretto da  William A. Wellman
 Rosie Dixon - Night Nurse – film del 1978 diretto da Justin Cartwright

Musica 
 Nightnurse – gruppo musicale indie rock inglese
 Night Nurse – album di Gregory Isaacs del 1982
 Night Nurse – singolo dei Cascada del 2011
 Night Nurse – singolo di Simply Red del 1997

Altro 
 Night Nurse – cavallo da corsa
 Infermiera di notte (Night Nurse) – personaggio dei fumetti Marvel Comics